Osoby o tym nazwisku:
 Pēteris Vītoliņš – łotewski komunista
 Uldis Vītoliņš – łotewski dyplomata